Mamadou N'Diaye puede hacer referencia a:
Mamadou N'Diaye (baloncestista de 1975), baloncestista senegalés (1975- )
Mamadou N'Diaye (baloncestista de 1993), baloncestista senegalés (1993- )